Die zweite Runde der FIH Hockey World League/2016–2017 der Herren fand zwischen dem 4. März und dem 2. April 2017 in insgesamt drei Turnieren statt.

Punkteregel 
Im Gegensatz zu den meisten Hockeywettbewerben wurde in den ersten zwei Runden in der Gruppenphase bei einem Unentschieden anschließend ein Shoot-Out gespielt und der Sieger erhielt zwei Punkte. Der Verlierer verblieb mit einem Punkt.

Modus 
Alle drei Turniere hatten denselben Modus. Insgesamt acht Nationen nehmen an einem Turnier statt. Diese Nationen waren auf zwei Vierer-Gruppen aufgeteilt. Es wurde eine einfache Gruppenphase gespielt. Danach wurde das Viertelfinale ausgetragen, wo der Erste jeder Gruppe gegen den Letzten der jeweils anderen Gruppe spielte. Der Zweite jeder Gruppe trug sein Viertelfinale gegen den Dritten der anderen Gruppe aus. Die Verlierer der Viertelfinale spielten unter sich die Plätze Fünf bis Acht aus. Die Gewinner nahmen erst am Semifinale, und dann am Finale (bzw. Spiel um Platz Drei) teil.

Dhaka 
Das Turnier in Dhaka, Bangladesch fand vom 4. bis zum 12. März 2017 statt. Die ersten Zwei, Malaysia und die Volksrepublik China qualifizierten sich direkt für das Hockey World League Semifinale. Der Dritte, Ägypten qualifizierte auch da er unter den zwei Weltranglisten-Bestgereihten aller Turnierdritten war.

Gruppe A 
 Tabelle 

 Spielplan

Gruppe B 
 Tabelle 

 Spielplan

Finalphase 
Viertelfinale

Spiele um die Plätze 5–8

Semifinale

Spiel um Platz 7

Spiel um Platz 5

Spiel um Platz 3

Finale

Rangliste 

Für das Semifinale qualifizierte Nationen sind fett geschrieben.

Belfast 
Das Turnier in Belfast, Vereinigtes Königreich fand vom 11. bis zum 19. März 2017 statt. Die ersten Zwei, Irland und Frankreich, qualifizierten sich direkt für das Hockey World League Semifinale. Der Dritte, Schottland, qualifizierte auch da er unter den zwei Weltranglisten-Bestgereihten aller Turnierdritten war.

Gruppe A 
 Tabelle 

 Spielplan

Gruppe B 
 Tabelle 

 Spielplan

Finalphase 
Viertelfinale

Spiele um die Plätze 5–8

Semifinale

Spiel um Platz 7

Spiel um Platz 5

Spiel um Platz 3

Finale

Rangliste 

Für das Semifinale qualifizierte Nationen sind fett geschrieben.

Tacarigua 
Das Turnier in Tacarigua, Trinidad & Tobago fand vom 25. März bis zum 2. April 2017 statt. Die ersten Zwei, Japan und Kanada, qualifizierten sich direkt für das Hockey World League Semifinale.

Gruppe A 
 Tabelle 

 Spielplan

Gruppe B 
 Tabelle 

 Spielplan

Finalphase 
Viertelfinale

Spiele um die Plätze 5–8

Semifinale

Spiel um Platz 7

Spiel um Platz 5

Spiel um Platz 3

Finale

Rangliste 

Für das Semifinale qualifizierte Nationen sind fett geschrieben.

Einzelnachweise 

Hockeyturnier
Hockey 2017